Bernhard Danckelmann ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Danckelmann (Forstwissenschaftler) (1831–1901), deutscher Forstwissenschaftler und Jurist
 Bernhard Danckelmann (Landrat) (1886–1947), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat
 Bernhard Danckelmann (Jurist) (1895–1981), deutscher Jurist